«Настоя́щая вы́держка»:
 Настоящая выдержка (фильм, 1969)
 Настоящая выдержка (фильм, 2010) (англ. True Grit) — вестерн братьев Коэнов, снятый в 2010 году по мотивам одноименного романа Чарльза Портиса (1968).